Halbinger ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Michán Halbinger (* 1978), mexikanischer Springreiter
 Johannes Halbinger (* 1995), deutscher Poolbillardspieler